Abaixo estão o sistema de classificação e as nações classificadas para o Tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos de 2023, programado para ser realizado em Santiago, Chile, de 29 de outubro a 5 de novembro de 2023.

Sistema de classificação
Um total de 88 atletas irão se classificar para competir (44 homens e 44 mulheres). Cada nação pode inscrever no máximo 6 atletas (três por gênero). Em cada gênero, haverá um total de 12 equipes classificadas, com uma equipe por evento reservada para o país-sede (Chile). Seis vagas por gênero serão alocadas para eventos individuais para atletas que obtiveram os melhores resultados no torneio de classificação para eventos individuais dos Jogos Pan-Americanos. 

As duas melhores equipes (no masculino e no feminino) no Campeonato Pan-Americano de 2022, as duas melhores equipes (não classificadas previamente) do Caribe, da América Central, da América do Sul e a melhor equipe da América do Norte, além das duas melhores equipes do evento de classificação especial irão se classificar para Santiago 2023. As últimas seis vagas serão distribuídas para atletas individuais, com o máximo de dois por nação.

Linha do tempo

Sumário de classificação

Masculino

Feminino

Referências

P
P
Classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023
Tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos de 2023